Сварґа (символ) — слов'янський символ-оберіг, пов'язаний з язичницьким богом вогню та війни Сварогом. Не плутати з Колом Сварога.
 Сварґа (індуїзм) — один з семи світів в міфології індуїзму.